Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2018 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fanden vom 10. bis 13. Januar 2018 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel (Qualifikation)
2018